Thomas Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Thomas Island (Georgia)
 Thomas Island (Kentucky)
 Thomas Island (Maine)
 Thomas Island (Pennsylvania)
 Thomas Island (South Carolina)

in Australien:
 Thomas Island in Queensland, siehe Lindeman Islands #Thomas Island

in der Antarktis:
 Thomas-Insel